Niemcy:
 Wembach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach
 Wembach – rzeka, dopływ Gesprenz